Ергалиев — тюркоязычная фамилия, женская форма: Ергалиева.

Известные носители 
 Ергалиев, Гаппар Хасенович (род. 1932) — учёный, доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик НАН РК, Лауреат Госпремии КазССР в области науки и техники.
 Ергалиев, Талгат Файзуллиевич (род. 1966) — казахстанский предприниматель и политик.
 Ергалиев, Фарид Рашитович (1952—2020) — живописец, Заслуженный художник Республики Башкортостан. Член Союза художников России.
 Ергалиев, Хамит (1916—1997) — казахский поэт, переводчик, Народный писатель Казахской ССР.

См. также 
 Аул Хамита Ергалиева (до 1999 года — Новобогатинское) — населенный пункт в Исатайском районе Атырауской области Казахстана.